Toponímia:
 Baron (Gard), municipi francès al departament del Gard (regió de Llenguadoc-Rosselló)
 Baron (Gironda), municipi francès al departament de la Gironda (regió de l'Aquitània)
 Baron (Oise), municipi francès al departament de l'Oise (regió de Picardia)
 Baron (Saona i Loira), municipi francès al departament de Saona i Loira (regió de Borgonya) 
 Baron-sur-Odon, municipi francès al departament de Calvados (regió de Baixa Normandia)
 Biografies:
 Auguste Baron (1855, París -1938, Neuilly-sur-Seine), pioner francès del cinema 
 Enrique Barón Crespo (Madrid, 1944), polític i professor universitari espanyol que fou Ministre de Transport, Turisme i Comunicacions 
 Joan Antoni Baron Espinar (Melilla, 1955) és mestre i alcalde de Mataró (2004 -2011) 
 Michel Baron (París, 1653 — 1729), actor i dramaturg francès 
 Pere Iu Baron, activista polític, sindical i cultural nord-català 
 Romain Baron (1898 - 1985), escriptor francès i professor de francès i literatura francesa